Бредероде, ван Бредероде:
 Ван Бредероде, Майрон (род. 2003) — нидерландский футболист.
 Ван Бредероде, Хендрик (1531—1568) — нидерландский военный деятель, участник Нидерландской революции
 Бредероде, Йохан Вольферт ван (1599—1655) — нидерландский военный и государственный деятель времён Республики Соединённых провинций.